Yūki Kaneko ist der Name folgender Personen:

* Yūki Kaneko (Fußballspieler, 1982) (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Yūki Kaneko (Synchronsprecherin) (* 1987), japanische Synchronsprecherin 
 Yūki Kaneko (Badminton) (* 1994), japanischer Badmintonspieler
 Yūki Kaneko (Fußballspieler, 1996) (* 1996), japanischer Fußballspieler